De Clercq bzw. Clercq ist der Familienname folgender Personen:

 Bart De Clercq (* 1986), belgischer Radrennfahrer
 Eric De Clercq (* 1967), belgischer Radrennfahrer
 Erik De Clercq (* 1941), belgischer Virologe
 Hans De Clercq (* 1969), belgischer Radsportler
 Jean De Clercq (1905–1984), belgischer Fußballspieler
 Jean-Christophe De Clercq (* 1966), französischer Maler 
 Katrijn De Clercq (* 2002), belgische Radsportlerin 
 Louis De Clercq (1836–1901), französischer Fotograf 
 Mario De Clercq (* 1966), belgischer Radsportler
 Peter De Clercq (* 1966), belgischer Radsportler
 René De Clercq, (1945–2017), belgischer Radsportler
 Staf De Clercq (1884–1942), belgischer Nationalist, Anführer der Vlaams Nationaal Verbond
 Willem de Clercq (1795–1844), niederländischer Schriftsteller
 Willy De Clercq (1927–2011), belgischer liberaler Politiker

De Clercq bezeichnet folgende Unternehmen:
 Automobiles De Clercq, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Clerc
 Clerck
 Clerk
 Klerk
 Leclercq